Муниципалитет Наварро  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 1630 км². Население — 17054 человек. Плотность населения — 10,49 чел./км².

Административный центр — Наварро.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Суипача
на севере — с муниципалитетом Мерседес
на востоке — с муниципалитетом Хенераль-Лас-Эрас
на юго-востоке — с муниципалитетом Лобос
на юго-западе — с муниципалитетом 25 Мая
на западе — с муниципалитетом Чивилькой

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес